2 miejscowości w Polsce:
 Stara Chudoba – osada w woj. opolskim, w pow. kluczborskim, w gminie Lasowice Wielkie
 Stara Chudoba – osada w woj. opolskim, w pow. oleskim, w gminie Olesno